La parella formada per l'austríac Oliver Marach i el croat Mate Pavić, principals caps de sèrie, eren els defensors del títol però van caure en segona ronda.

La parella francesa formada per Pierre-Hugues Herbert i Nicolas Mahut van guanyar el quart títol de Grand Slam junts, tots quadre diferents, que representava completar el Grand Slam durant la carrera.

Caps de sèrie 

  Oliver Marach /  Mate Pavić (2a ronda)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (1a ronda)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (quarts de final)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (quarts de final)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (campions)
  Raven Klaasen /  Michael Venus (quarts de final)
  Łukasz Kubot /  Horacio Zeballos (quarts de final)
  Ben McLachlan /  Jan-Lennard Struff (1a ronda)

  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (1a ronda)
  Dominic Inglot /  Franko Škugor (2a ronda)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (3a ronda)
  Henri Kontinen /  John Peers (final)
  Ivan Dodig /  Édouard Roger-Vasselin (2a ronda)
  Feliciano López /  Marc López (1a ronda)
  Rohan Bopanna /  Divij Sharan (1a ronda)
  Robin Haase /  Matwé Middelkoop (1a ronda)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Referències

Enllaços externs 

2019
Competicions tennístiques del 2019